Фонтес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фонтес, Гильерме — бразильский актёр.
 Фонтес, Эрика (род. 1991) — португальская порноактриса, режиссёр и продюсер порнофильмов, модель, лауреатка премии XBIZ Award.
 Фонтес Баярдо, Асдрубаль (также известный как Почо; 1922—2006) — уругвайский гонщик, принявший участие лишь в квалификации Гран-при Франции 1959 года, где не смог пробиться на старт.

См. также 
 Фонтеш Перейра де Мелу, Антониу Мария де (1819—1887)  — португальский политический и государственный деятель.